Andreas Schönbächler (1966-), skieur acrobatique suisse ;

 Marco Schönbächler (1990-), footballeur suisse.